Гун Лі  — китайська каратистка, бронзова призерка Олімпійських ігор 2020 року.

Спортивні досягнення

Примітки

Посилання 
 Гун Лі  на сайті World Karate Federation.

Китайські каратисти
Китайські бронзові олімпійські медалісти
Бронзові призери літніх Олімпійських ігор 2020
Каратисти на літніх Олімпійських іграх 2020